Hydrocotyle gracilenta är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Hydrocotyle gracilenta ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
gracilenta